Лунга () — село в Флорештском районе Молдавии. Относится к сёлам, не образующим коммуну.

География 
Село Лунга расположено на левом берегу реки Реут примерно в 7 км к юго-западу от центра города Флорешты. Ближайшие населённые пункты — сёла Маркулешты, Багринешты, Пражила и Гура-Кайнарулуй.

Село расположено на высоте 139 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Лунга проживает 1980 человек (1001 мужчина, 979 женщин).

Этнический состав села:

Экология 
Около села расположен Мэркулештский аэропорт. Из-за утечек керосина из хранилищ аэропорта экологическая ситуация в селе крайне неблагоприятная. Грунтовые воды загрязнены керосином, а водопровода в селе нет.

Примечания 

Населённые пункты Флорештского района